Higueral kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Higueral, Sinaloa, ort, Culiacán, 
 Higueral, Veracruz, ort, Tuxpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar